It Heidenskip (vroeger: Het Heidenschap), een dorp annex buurtschap in de Nederlandse gemeente Nijefurd
 Heidenschap, een buurtschap en een voormalig kerkdorp in de Nederlandse gemeente Midden-Groningen
 de Heidenschapperpolder